Lillsjön kan syfta på

Finland
 Lillsjön (sjö i Finland) –  i landskapet Nyland

Sverige
 Lillsjön, Gryta socken – en hållplats på den nerlagda Uppsala-Enköpings Järnväg
 Lillsjön, Norra Djurgården – en igenväxt sjö på Norra Djurgården i Stockholm, 
Lillsjön kan syfta på ett antal insjöar (246 stycken) i Sverige:

Lillsjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun,  (16,6 ha)
Lillsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Lillsjön (Rolfstorps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Lillsjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Lillsjön (Vessige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (4,48 ha)
Lillsjö (Hallaryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun, 
Lillsjön (Annerstads socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (25,6 ha)
Lillsjön (Aringsås socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (16,4 ha)
Lillsjön (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (4,1 ha)
Lillsjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (18 ha)
Lillsjön (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun, 
Lillsjön (Forserums socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (6,44 ha)
Lillsjön (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (16,3 ha)
Lillsjön (Gullabo socken, Småland), sjö i Torsås kommun, 
Lillsjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (8,26 ha)
Lillsjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (23,4 ha)
Lillsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lillsjön (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (26,6 ha)
Lillsjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Lillsjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (11,5 ha)
Lillsjön (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lillsjön (Lofta socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (15,5 ha)
Lillsjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (3,84 ha)
Lillsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (48,9 ha)
Lillsjön (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (23,2 ha)
Lillsjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Lillsjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (3,5 ha)
Lillsjön (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (8,32 ha)
Lillsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (10,4 ha)
Lillsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i södra Emmaboda kommun i Guttamåla,  (18,8 ha)
Lillsjön (Voxtorps socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Lillsjön (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (7,45 ha)
Lillsjön (Östra Eds socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (18,4 ha)
Lillsjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lillsjön (Flo socken, Västergötland), sjö i Grästorps kommun, 
Lillsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillsjön (Sjötofta socken, Västergötland, 636071-135479), sjö i Tranemo kommun,  (5,67 ha)
Lillsjön (Sjötofta socken, Västergötland, 636266-134859), sjö i Tranemo kommun, 
Lillsjön (Tiveds socken, Västergötland, 651725-143356), sjö i Laxå kommun,  (0,5 ha)
Lillsjön (Tiveds socken, Västergötland, 652163-142756), sjö i Laxå kommun, 
Lillsjön (Ullasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Lillsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillsjön (Asby socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (11,2 ha)
Lillsjön (Drothems socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (7,04 ha)
Lillsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,3 ha)
Lillsjön (Gryts socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (5,43 ha)
Lillsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (9,82 ha)
Lillsjön (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (10,5 ha)
Lillsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651667-148990), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651726-148195), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651967-148054), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Kisa socken, Östergötland, 642988-148654), sjö i Kinda kommun,  (11,1 ha)
Lillsjön (Kisa socken, Östergötland, 643169-148119), sjö i Kinda kommun, 
Lillsjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650233-152592), sjö i Norrköpings kommun,  (11,6 ha)
Lillsjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650401-151983), sjö i Norrköpings kommun,  (3 ha)
Lillsjön (Malexanders socken, Östergötland, 643430-146951), sjö i Boxholms kommun,  (8,81 ha)
Lillsjön (Malexanders socken, Östergötland, 643550-146179), sjö i Boxholms kommun,  (50,3 ha)
Lillsjön (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (15,8 ha)
Lillsjön (Oppeby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (12,7 ha)
Lillsjön (Regna socken, Östergötland, 652861-149758), sjö i Finspångs kommun,  (27,8 ha)
Lillsjön (Regna socken, Östergötland, 653582-149175), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 645904-154130), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646048-153793), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646102-154570), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646328-153532), sjö i Valdemarsviks kommun,  (6,35 ha)
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646469-153027), sjö i Valdemarsviks kommun,  (6,79 ha)
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646667-152858), sjö i Valdemarsviks kommun,  (4,23 ha)
Lillsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646735-154169), sjö i Valdemarsviks kommun,  (4,29 ha)
Lillsjön (Risinge socken, Östergötland, 650293-150627), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Risinge socken, Östergötland, 650548-150077), sjö i Finspångs kommun,  (5,46 ha)
Lillsjön (Risinge socken, Östergötland, 650911-149759), sjö i Finspångs tätort, 
Lillsjön (Risinge socken, Östergötland, 651395-150644), sjö i Finspångs kommun,  (4,85 ha)
Lillsjön (Skedevi socken, Östergötland, 652340-150756), sjö i Finspångs kommun, 
Lillsjön (Skedevi socken, Östergötland, 652865-150042), sjö i Finspångs kommun,  (16,8 ha)
Lillsjön (Skedevi socken, Östergötland, 653660-150485), sjö i Finspångs kommun,  (14,7 ha)
Lillsjön (Skedevi socken, Östergötland, 653849-150108), sjö i Finspångs kommun,  (9,56 ha)
Lillsjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Lillsjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Linköpings kommun,  (10,1 ha)
Lillsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Lillsjön (Valdemarsviks socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (9,84 ha)
Lillsjön (Västra Husby socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (12,4 ha)
Lillsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Lillsjön (Vårdnäs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (3,8 ha)
Lillsjön (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (13,6 ha)
Lillsjön, Linköpings kommun, sjö i Linköpings kommun,  (46,7 ha)
Lillsjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Lillsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (7,18 ha)
Lillsjön (Floda socken, Södermanland, 655225-153671), sjö i Katrineholms kommun,  (10,6 ha)
Lillsjön (Floda socken, Södermanland, 655399-153664), sjö i Katrineholms kommun, 
Lillsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Lillsjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (31,8 ha)
Lillsjön (Hölö socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (31 ha)
Lillsjön (Lästringe socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun, 
Lillsjön (Sköldinge socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (24,6 ha)
Lillsjön (Vadsbro socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (72,9 ha)
Lillsjön (Vrena socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (53,6 ha)
Lillsjön (Västerljungs socken, Södermanland), sjö i Trosa kommun,  (11,8 ha)
Lillsjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun, 
Lillsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (0,8 ha)
Lillsjön (Ytterjärna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun, 
Lillsjön (Ärla socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Lillsjön (Ösmo socken, Södermanland, 653685-162004), sjö i Nynäshamns kommun, 
Lillsjön (Ösmo socken, Södermanland, 653781-161820), sjö i Nynäshamns kommun,  (1,1 ha)
Lillsjön (Österhaninge socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun, 
Lillsjön (Östra Vingåkers socken, Södermanland, 653591-151644), sjö i Katrineholms kommun,  (8,82 ha)
Lillsjön (Östra Vingåkers socken, Södermanland, 654089-151933), sjö i Katrineholms kommun,  (16,9 ha)
Lillsjön (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (34,5 ha)
Lillsjön (Sköllersta socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Lillsjön (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (21,4 ha)
Lillsjön (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (8,34 ha)
Lillsjön (Gunnilbo socken, Västmanland, 661836-150753), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lillsjön (Gunnilbo socken, Västmanland, 662778-150289), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (16,6 ha)
Lillsjön (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (6,09 ha)
Lillsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666721-151176), sjö i Norbergs kommun, 
Lillsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666786-151452), sjö i Norbergs kommun,  (32,3 ha)
Lillsjön (Norbergs socken, Västmanland, 667163-151061), sjö i Norbergs kommun,  (20 ha)
Lillsjön (Näsby socken, Västmanland, 659212-147358), sjö i Lindesbergs kommun, 
Lillsjön (Näsby socken, Västmanland, 659216-147771), sjö i Lindesbergs kommun,  (5,39 ha)
Lillsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (3 ha)
Lillsjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Lillsjön (Bro socken, Uppland), sjö i Upplands-Bro kommun,  (4,8 ha)
Lillsjön (Films socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,  (12,2 ha)
Lillsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillsjön (Kungsängens socken, Uppland), sjö i Upplands-Bro kommun,  (53,6 ha)
Lillsjön (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,25 ha)
Lillsjön (Orkesta socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun,  (4,55 ha)
Lillsjön (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillsjön (Rimbo socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillsjön (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun, 
Lillsjön (Skogs-Tibble socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Lillsjön (Västra Ryds socken, Uppland), sjö i Upplands-Bro kommun,  (9,37 ha)
Lillsjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun och Österåkers kommun,  (9,72 ha)
Lillsjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun, 
Lillsjön, Norra Djurgården, 
Lillsjön, Bromma, sjö i Stockholms kommun,  (7,65 ha)
Lillsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (36,1 ha)
Lillsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (17,2 ha)
Lillsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (7,06 ha)
Lillsjön (Sunnemo socken, Värmland, 664027-138051), sjö i Hagfors kommun,  (26,8 ha)
Lillsjön (Sunnemo socken, Värmland, 664309-138600), sjö i Hagfors kommun,  (8,42 ha)
Lillsjön (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (45,8 ha)
Lillsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (16,2 ha)
Lillsjön (Gävle socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Lillsjön (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (38,7 ha)
Lillsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (13,9 ha)
Lillsjön (Sandvikens socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (40,9 ha)
Lillsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (3,2 ha)
Lillsjön (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (13,3 ha)
Lillsjön (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (33,7 ha)
Lillsjön (Delsbo socken, Hälsingland, 684802-154820), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,62 ha)
Lillsjön (Delsbo socken, Hälsingland, 684980-155050), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,59 ha)
Lillsjön (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,04 ha)
Lillsjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lillsjön (Färila socken, Hälsingland, 683373-148241), sjö i Ljusdals kommun,  (15,3 ha)
Lillsjön (Färila socken, Hälsingland, 685569-147085), sjö i Ljusdals kommun,  (22,7 ha)
Lillsjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Lillsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (16,5 ha)
Lillsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,4 ha)
Lillsjön (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Lillsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Söderhamns kommun,  (11,6 ha)
Lillsjön (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (21,4 ha)
Lillsjön (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (17 ha)
Lillsjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (28,9 ha)
Lillsjön (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (48,7 ha)
Lillsjön (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (52,2 ha)
Lillsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (10,2 ha)
Lillsjön (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (86,6 ha)
Lillsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (10,2 ha)
Lillsjön (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (21,5 ha)
Lillsjön (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (2,6 km²)
Lillsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,32 ha)
Lillsjön (Hotagens socken, Jämtland, 709547-143304), sjö i Krokoms kommun,  (70,4 ha)
Lillsjön (Hotagens socken, Jämtland, 710061-142143), sjö i Krokoms kommun,  (24,6 ha)
Lillsjön (Hotagens socken, Jämtland, 710345-145426), sjö i Krokoms kommun,  (13,4 ha)
Lillsjön (Hällesjö socken, Jämtland, 696902-150423), sjö i Bräcke kommun,  (42,2 ha)
Lillsjön (Hällesjö socken, Jämtland, 697517-151263), sjö i Bräcke kommun,  (18,1 ha)
Lillsjön (Hällesjö socken, Jämtland, 698386-150253), sjö i Bräcke kommun,  (11 ha)
Lillsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (43,9 ha)
Lillsjön (Laxsjö socken, Jämtland, 708659-143933), sjö i Krokoms kommun, 
Lillsjön (Laxsjö socken, Jämtland, 708756-144582), sjö i Krokoms kommun,  (7,51 ha)
Lillsjön (Laxsjö socken, Jämtland, 708974-144136), sjö i Krokoms kommun,  (27,7 ha)
Lillsjön (Lits socken, Jämtland, 700766-146907), sjö i Östersunds kommun,  (16,9 ha)
Lillsjön (Lits socken, Jämtland, 701975-147481), sjö i Östersunds kommun,  (18,1 ha)
Lillsjön (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (19,5 ha)
Lillsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lillsjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (24,3 ha)
Lillsjön (Åre socken, Jämtland, 703236-132451), sjö i Åre kommun,  (62,4 ha)
Lillsjön (Åre socken, Jämtland, 703804-133103), sjö i Åre kommun,  (40,5 ha)
Lillsjön (Åre socken, Jämtland, 704965-132193), sjö i Åre kommun,  (14,1 ha)
Lillsjön (Östersunds socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (15 ha)
Lillsjön (Holms socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (1,06 km²)
Lillsjön (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (5,61 ha)
Lillsjön (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (18,6 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 703562-162332), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (20,3 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 704124-161708), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 704990-158476), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,9 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 705759-161942), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706333-157766), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (25,3 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706552-158385), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,92 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706773-159695), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,3 ha)
Lillsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 707909-160054), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (25,8 ha)
Lillsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 708611-163977), sjö i Bjurholms kommun,  (10,7 ha)
Lillsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 709993-164370), sjö i Bjurholms kommun, 
Lillsjön (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lillsjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11,1 ha)
Lillsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 701671-166048), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 702383-166489), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,86 ha)
Lillsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 703274-166571), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,08 ha)
Lillsjön (Helgums socken, Ångermanland, 700892-155084), sjö i Sollefteå kommun,  (16,3 ha)
Lillsjön (Helgums socken, Ångermanland, 702074-155059), sjö i Sollefteå kommun,  (7,43 ha)
Lillsjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lillsjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,3 ha)
Lillsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 704780-167951), sjö i Nordmalings kommun, 
Lillsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 705428-169153), sjö i Nordmalings kommun,  (10,4 ha)
Lillsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 706090-167506), sjö i Nordmalings kommun,  (12,2 ha)
Lillsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 706977-166744), sjö i Nordmalings kommun, 
Lillsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lillsjön (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (13,6 ha)
Lillsjön (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lillsjön (Byske socken, Västerbotten, 721936-176000), sjö i Skellefteå kommun,  (6,09 ha)
Lillsjön (Byske socken, Västerbotten, 722441-176110), sjö i Skellefteå kommun,  (2,1 ha)
Lillsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (6,95 ha)
Lillsjön (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (18,6 ha)
Lillsjön (Vännäs socken, Västerbotten, 708896-168868), sjö i Vännäs kommun,  (10,1 ha)
Lillsjön (Vännäs socken, Västerbotten, 711071-169356), sjö i Vännäs kommun,  (15 ha)
Lillsjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (6,82 ha)
Lillsjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (5,82 ha)
Lillsjön (Dorotea socken, Lappland, 712117-153728), sjö i Dorotea kommun,  (37,6 ha)
Lillsjön (Dorotea socken, Lappland, 716893-147601), sjö i Dorotea kommun,  (20,4 ha)
Lillsjön (Dorotea socken, Lappland, 717811-147605), sjö i Dorotea kommun,  (13,2 ha)
Lillsjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,41 ha)
Lillsjön (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5,85 ha)
Lillsjön (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Lillsjön (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (11,6 ha)
Lillsjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (16,3 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715443-154308), sjö i Vilhelmina kommun,  (13,4 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716195-156126), sjö i Vilhelmina kommun,  (16,1 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717022-155610), sjö i Vilhelmina kommun,  (34,5 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718189-156688), sjö i Vilhelmina kommun,  (27,8 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718192-151434), sjö i Vilhelmina kommun,  (27 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722583-150999), sjö i Vilhelmina kommun,  (14,5 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722632-150499), sjö i Vilhelmina kommun,  (11,5 ha)
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722865-149247), sjö i Vilhelmina kommun, 
Lillsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 724812-150303), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,84 ha)
Lillsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (7,56 ha)

Se även
Lillesjön
Stora Lillsjön, sjö i Norrköpings kommun,  (1,9 ha)
Lilla Lillsjön, sjö i Norrköpings kommun,  (1,1 ha)
Väster-Lillsjön, sjö i Krokoms kommun,  (19,5 ha)
Öster-Lillsjön (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (13,9 ha)
Öster-Lillsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (24,5 ha)
Anundgårds-Lillsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (22,7 ha)
Nedre Lillsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,79 ha)
Övre Lillsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (4,27 ha)
Öster-Lillsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (23,8 ha)
Häggås-Lillsjön, sjö i Dorotea kommun,  (37,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn